Сю́занн «Сью» Кли́вер (; 2 сентября 1963, Уотфорд, Хартфордшир, Англия, Великобритания) — английская актриса.

Биография 
Сюзанн Кливер родилась 2 сентября 1963 года в Уотфорде (графство Хартфордшир, Англия, Великобритания) (по другим данным в 1965 году в Лондоне).

В подростковом возрасте Сью жила в Манчестере, провела год в Канаде, работая няней и в тоге получила образование массажиста.

Карьера 
Сью дебютировала в кино в 1994 году, сыграв роль секретарши Паттена в эпизоде «Нечего скрывать» телесериала «». В 2000 году Кливер сыграла девушки с красным крестом в фильме «Человек, который плакал». Всего она сыграла в 14-ти фильмах и телесериалах.

Сью — лауреат премии «TV Quick Awards» (2007).

Личная жизнь 
Сью в разводе с актёром Джеймсом Куинном.

В 1990-х годах Сью состояла в фактическом браке. В этих отношениях Кливер родила своего первенца — сына Эллиота (род.1998).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы мыльных опер Великобритании